El jardín secreto puede referirse a:
 El jardín secreto, novela de Francés Hodgson Burnett publicada en 1910
 El jardín secreto (anime), anime de 1991 producida por NHK Televisión.
 [[El jardín secreto (película de 1949)|El jardín secreto (película de 1949)]]
 [[El jardín secreto (película de 1984)|El jardín secreto (película de 1984)]], película española de 1984 de Carlos Suárez
 [[El jardín secreto (película de 1993)|El jardín secreto (película de 1993)]], película de 1993 dirigida por Agnieszka Holland
 [[El jardín secreto (película de 2020)|El jardín secreto (película de 2020)]], película de 2020 dirigida por Marc Munden
 El jardín secreto (arte), proyecto artístico.